Die Tippeligaen 2014 war die 70. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 24. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Sie begann am 28. März und endete am 9. November 2014 mit dem 30. Spieltag. Titelverteidiger war Strømsgodset IF.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison sowie den zwei Aufsteigern FK Bodø/Glimt und Stabæk Fotball aus der Adeccoliga 2013. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der UEFA Champions League 2015/16 teil und der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte an der UEFA Europa League 2015/16. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und Spielstätten 

Beim FK Haugesund waren – wie in den vergangenen Spielzeiten – vom norwegischen Fußballverband aus Sicherheitsgründen nur 3.904 der 8.800 Plätze im Haugesund-Stadion zugelassen.

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2014:

Zum Saisonende 2013:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf

Relegation 
Der Vierzehnte der Tippeliga 2014 bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Sieger der Aufstiegsrunde in der zweitklassigen 1. Division. Die Spiele wurden am 23. und 26. November 2014 ausgetragen. Der Sieger qualifizierte sich für die Tippeligaen 2015.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tippeligaen 2014 auf fotball.no (Webseite des NFF) (norwegisch)
 Die Tippeligaen 2014 auf weltfussball.de
 Tabelle und Ergebnisse auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2014